Dobiesław ist der Vorname folgender Person:
 Dobiesław Doborzyński (1904–1942), polnischer Physiker

Dobiesław ist der Name folgender Orte: 
 Dobiesław (Darłowo) (ehemals Abtshagen, Kreis Schlawe/Pommern), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern
 Dobiesław (Płoty) (ehemals Altenhagen, Kreis Regenwalde/Pommern), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern